Primorsko-goranska regionalna nogometna liga, također i kao Regionalna liga - Primorska skupina, Primorsko-goranska liga NS Rijeka, je bila liga 4. stupnja nogometnog prvenstva Jugoslavije u sezoni 1985./86.  
Sudjelovalo je 16 klubova, a prvak je bio "Halubjan" iz Viškova.

Ljestvica

Rezultatska križaljka 

 Izvori:

Povezani članci 
 Hrvatska nogometna liga – Zapad 1985./86.

Vanjske poveznice

Izvori 
 
 Vladimir Jugo i dr.: Nogometni klub Halubjan, Viškovo : srebrni jubilej, Viškovo, 1996., , str. 86-88 
 Juraj Katalinić: Nogometni klub "Ogulin" : 1932. – 2012. : 80 godina, Ogulin, 2012., , str. 56
 

1985-86 Primorsko-goranska
Primorsko-goranska
1985-86 Primorsko-Goranska